Sibthorp est un patronyme anglo-saxon porté par plusieurs personnalités.

Charles de Laet Waldo Sibthorp (1783–1855), politicien britannique, connu sous le nom de Colonel Sibthorp
Fletcher Sibthorp (), peintre britannique
Humphrey Sibthorp (1713-1797), botaniste britannique
John Sibthorp (1758-1796), botaniste britannique, fils de Humphrey Sibthorp
Mary Margaret Sibthorp (1905-1991), écologiste britannique
Richard Waldo Sibthorp (1792–1879), prêtre anglican converti au catholicisme

Voir aussi
Sibthorp Library, bibliothèque du Bishop Grosseteste College, Lincoln, Royaume-Uni 
The Sibthorp Trust, fondation écologique associée à l'UICN

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais